Medal za Udział w Operacjach Bundeswehry (niem. Einsatzmedaillen der Bundeswehr) – odznaczenie Bundeswehry ustanowione w 1996, z przeznaczeniem dla jej żołnierzy biorących udział w misjach pokojowych, humanitarnych, stabilizacyjnych itp. Brązowy medal mogą ci, którzy przesłużyli podczas danej operacji co najmniej 30 dni, srebrny przysługuje po 360 dniach służby, a złoty można otrzymać po 690 dniach służby. Za każdą misję przysługuje oddzielny medal z okuciem z nazwą operacji lub jej skrótem. Do marca 2019 powstało 61 wersji medalu różniących się okuciem za misje, a także wersja z okuciem „GEFECHT” (walka, bój), przyznawana za co najmniej jednokrotny aktywny udział w walce lub za znalezienie się w bezpośrednim zagrożeniu życia (terrorystycznym lub wojskowym).

Przypisy 

Niemieckie odznaczenia po 1945 (RFN)
Niemieckie odznaczenia wojskowe